Fredrik Gyllenborg ist der Name folgender Personen:

 Fredrik Gyllenborg (1698–1759), Präsident des Bergwerkkollegiums
 Fredrik Gyllenborg (1767–1829), schwedischer Militär und Justizminister